Heald ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Heald (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Hazel Heald (1896–1961), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Lionel Heald (1897–1981), britischer Politiker
 Oliver Heald (* 1954), britischer Politiker
 Paul Heald (* 1968), englischer Fußballspieler
 William H. Heald (1864–1939), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Heald-Insel vor dem Viktorialand, Antarktika